Alouatta puruensis  — примат из семейства паукообразных обезьян.

Таксономия 
Ранее считался одним из подвидов рыжего ревуна (Alouatta seniculus), в 2006 году был выделен в отдельный вид.

Описание 
Шерсть взрослого самца тёмно-красная, за исключением светлой полосы вдоль спины. Окончание хвоста также может быть светлее, с золотистым оттенком. В окрасе самок присутствует светло-соломенный оттенок, более тёмный, почти оранжевый, на конечностях.

Распространение 
Встречается к западу от Мадейры в северной Рондонии в Бразилии, а также на северо-западе Боливии и на юго-востоке Перу в бассейнах рек Пурус, Мадре-де-Дьос и Тамбупата.

Статус популяции 
Международный союз охраны природы присвоил этому виду охранный статус «Уязвимый» (). Виды угрожает утрата естественной среды обитания, а также охота и отлов.

Примечания 

Паукообразные обезьяны
Млекопитающие Южной Америки
Животные, описанные в 1941 году